Svensk handbollselit (SHE) 2021/2022 var den 51:e säsongen av Sveriges högsta divisionen i handboll för damer.

IK Sävehof blev svenska mästare efter att ha besegrat Skuru IK i finalen.

Deltagande lag 
 Från SHE 2020/2021 (10 lag)
 Skuru IK
 IK Sävehof
 H65 Höör
 Skara HF 
 Kristianstad HK
 VästeråsIrsta HF
 Önnereds HK
 BK Heid
 Lugi HF
 Kungälvs HK

 Från SHE-kval (1 lag)
 Skövde HF

 Från Allsvenskan 2020/2021 (1 lag)
 Kärra HF

Poängtabell 
  Serien spelades mellan den 15 september 2021 och 21 mars 2022
 Lag ett till åtta till slutspel. Lag 12 flyttas ner till Allsvenskan. Lag 11 får kvala om en plats i SHE med lag 2 i Allsvenskan.

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Sävehof - Västerås

Kungälv - Lugi

Skuru - Önnered

H65 Höör - Skara

Semifinaler

Sävehof - Lugi

Skuru - Höör

Final

Sävehof - Skuru

Kvalspel 
Kvalet spelas i bäst av fem matcher

Heid - Aranäs

Skytteligan och MEP samt statistik

All star team 2021/22 

 Målvakt: Gry Bergdahl, H65 Höör
 Vänstersex: Elin Hansson, Skuru IK
 Mittsex: Vilma Matthijs Holmberg, Skuru IK
 Högersex: Ida Gullberg, H65 Höör
 Vänsternio: Jamina Roberts, IK Sävehof
 Mittnio: Emma Navne, Lugi HF
 Högernio: Alexandra Bjärrenholt, Skuru IK
 Försvarare: Olivia Löfqvist, Lugi HF
 Tränare: Hamed Khazrai, Kungälvs HK
 Skyttedrottning: Alexandra Bjärrenholt, Skuru IK
 MVP: Alexandra Bjärrenholt, Skuru IK

Referenser 

Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Handbollssäsongen 2021/2022
2021/2022